De kwalificatie voor de Afrika cup 2023 is een kwalificatietoernooi van de Confédération Africaine de Football (CAF) om te bepalen welke landen mogen deelnemen aan het eindtoernooi van het Afrikaans kampioenschap voetbal van 2023. Dat zal de 34ste editie zijn van het Afrikaans kampioenschap voetbal, een voetbaltoernooi voor Afrikaanse voetbalelftallen. In totaal mogen 24 landen deelnemen aan het hoofdtoernooi. Ivoorkust is als gastland automatisch gekwalificeerd.

Data

Voorronde

Loting
De loting voor de eerste ronde vond plaats op 21 januari 2022 om 16:30 (UTC+1) in Douala, Kameroen. Om te bepalen welke 12 landen deelnemen aan deze ronde werd gekeken naar de FIFA-wereldranglijst van november 2021. Bij de loting werden steeds twee landen aan elkaar gekoppeld. De landen spelen twee keer tegen elkaar in een uit- en thuiswedstrijd, welke tussen 21 en 29 maart 2022 werden gespeeld. Op 2 maart 2022 trok Eritrea zich terug uit de voorronde.

Wedstrijden

|}

Botswana kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Sao Tomé en Principe wint met 4–3 over twee wedstrijden en kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Zuid-Soedan wint met 5–2 over twee wedstrijden en kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Lesotho wint met 3–1 over twee wedstrijden en kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Swaziland wint met 5–1 over twee wedstrijden en kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Gambia wint met 3–2 over twee wedstrijden en kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Groepsfase

Loting
Bij de loting worden de 48 deelnemende landen verdeeld in 4 potten. Bij de indeling is gekeken naar de FIFA-wereldranglijst van maart 2022. Ze worden verdeeld in groepen van steeds vier landen. Groepen A tot en met L. De loting staat gepland voor 19 april 2022 om 19:30 (UTC+2) in de SuperSport studios in Johannesburg, Zuid-Afrika. Het gastland Ivoorkust doet mee aan de loting en wordt dus ingedeeld in een groep. Het land is echter al gekwalificeerd, dus de nummer 2 in die groep kwalificeert zich. Kenia en Zimbabwe zijn op het moment van de loting tijdelijk geschorst. Als deze schorsing gehandhaafd blijft zullen zij hun wedstrijden reglementair verliezen.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Gekwalificeerde landen

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
  Victor Osimhen

4 doelpunten
  Sadio Mané

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt

Externe links
 www.cafonline.com

2023
Voetbal in 2022
Voetbal in 2023